Резбоєнь () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Резбоєнь () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Резбоєнь.
 Резбоєнь () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Іон-Некулче.
 Резбоєнь () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Касімча.